Miejscowości w USA:
 Old Fort – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie McDowell
 Old Fort – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Seneca
Gminy w USA:
 Old Fort (ang. Old Fort Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie McDowell